Richard Ulbricht ist der Name folgender Personen:

* Richard Ulbricht (Agrarwissenschaftler) (1834–1907), deutscher Agrikulturchemiker
 Richard Ulbricht (Ingenieur) (1849–1923), deutscher Ingenieur und Elektrotechniker